Maceda ist der Name folgender Gemeinden:

 Maceda (Portugal), Gemeinde (Freguesia) im Concelho Ovar, Portugal
 Maceda (Ourense), Gemeinde in der Provinz Ourense, Spanien

Maceda ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Maceda (* 1957), spanischer Fußballspieler
 Ernesto Maceda (1935–2016), philippinischer Politiker
 Marvyn Maceda (* 1969), philippinischer Geistlicher, Bischof von San Jose de Antique